famille
 famille Garnett, une famille qui s'est illustrée aux  et  dans l'écriture, l'édition et les bibliothèques ;
 Richard Garnett, un linguiste et philologue, directeur adjoint du département de Great Russel Street de la bibliothèque du British Museum ;
 Richard Garnett (1835-1906), son fils, un universitaire, bibliothécaire et poète britannique ;
 Edward Garnett, fils de Richard, un éditeur et écrivain anglais ;
 Constance Garnett, femme d'Edward, une traductrice, ayant introduit en Angleterre les écrivains russes (Tolstoï, Tourgueniev, Gogol, Dostoievski etc.) ;
 David Garnett (1892-1981), fils d'Edward et Constance, un romancier anglais ;
 Angelica Garnett (1918-2012), seconde femme de David et nièce de Virginia Woolf, une romancière et une peintre anglaise ;
 Richard Garnett (né en 1923), fils de David, un romancier et éditeur anglais ;
 Henrietta Garnett (née en 1945), fille de David et Angelica, une scénariste et romancière anglaise.

autres personnalités
 Alice Garnett (1903-1989), un géographe britannique ;
 Amy Garnett, (née en 1976), une joueuse anglaise de rugby à XV ;
 Bill Garnett (né en 1960), un joueur américain de basket-ball ;
 , (née en 1942), une chanteuse et actrice canadienne d’origine néo-zélandaise ;
 Kevin Garnett, (né en 1976), un joueur américain de basket-ball ;
 Michael Garnett, (né en 1982), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Robert S. Garnett (1789-1840), un homme politique et avocat américain ;
 Tay Garnett, (1894-1977), un réalisateur, scénariste, producteur, acteur et compositeur américain.

Toponyme 

 Garnett, une ville située dans le Kansas, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais